17-й чемпионат СССР по шахматам проходил с 16 октября по 20 ноября 1949 года в Москве. Звание чемпиона было присвоено обоим победителям.

Турнирная таблица

Литература 
 XVII первенство СССР по шахматам : Сборник партий. Москва : Физкультура и спорт, 1952. 316 с.

Ссылки 

Чемпионаты СССР по шахматам
1949 год в шахматах
1949 год в Москве
Шахматные турниры в Москве
Октябрь 1949 года
Ноябрь 1949 года